Chmel může být

Rostlina
 Chmel (Humulus) – rod rostlin z čeledi konopovité
 chmel otáčivý
 chmel japonský
 Chmel Blšany – český fotbalový klub
Přiíjmení
 Antonín Chmel (1850–1893) – český podnikatel a uzenář
 Karel Chmel (1908–1983) – český stavební inženýr
 František Chmel (1889–1958) – český akademický malíř, grafik a pedagog
 Viliam Chmel (1917–1961) – slovenský malíř a grafik
 Rudolf Chmel (* 1939) – slovenský politik a vysokoškolský pedagog
 Valerie Chmelová (* 1946) – česká herečka, moderátorka a výtvarnice
 Renata Chmelová (* 1971) – česká komunální politička a manažerka

Související články 
 chmelnice
 chmelová česačka

Rozcestníky - příjmení